Green Bay Road Historic District ist der Name folgender historischen Distrikte des NRHP in den Vereinigten Staaten:

 Green Bay Road Historic District (Illinois) 
 Green Bay Road Historic District (Wisconsin)